Línea 74 puede referirse a:

 Línea 74 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 74 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 74 de autobuses de Barcelona.
 Línea 74 de autobuses de Madrid.